Gai Visel·li Varrón (edil curul), edil curul 
 Gai Visel·li Varró (cònsol sufecte), cònsol sufecte l'any 12